Oblężenie Korfu w roku 1571
 Oblężenie Korfu w roku 1716